Clerval, municipalité canadienne du Québec
 Clerval, commune française du Doubs

Voir aussi 
Chaux-lès-Clerval, commune française du Doubs
Fontaine-lès-Clerval, commune française du Doubs
Roche-lès-Clerval, commune française du Doubs